Tordo est un nom commun hispanique et portugais et un nom propre portugais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1948-), auteur-compositeur-interprète portugais ;
 Jean-François Tordo (1964-), joueur de rugby français ;
 João Tordo (1975-), écrivain portugais ;
 Pierre Tordo (1939-), footballeur puis entraîneur français de rugby.

Zoologie 
 tordo, nom espagnol et portugais des turdidae (passereaux).

Patronyme portugais